Тере́щенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Терещенко (род) — о дворянском роде

А 
 
 Терещенко, Алексей Владимирович (род. 1980) — российский хоккеист.
 Терещенко, Антон Сергеевич (род. 1995) — белорусский футболист.
 Терещенко, Артемий Яковлевич (1794—1873) — купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин.

В 
 Терещенко, Валентина Ивановна (1948—2021) — заслуженный учитель Российской Федерации, почётный гражданин Кургана.
 
 Терещенко, Варвара Николаевна (1852—1922) — русский коллекционер и меценат.
 Терещенко, Василий Степанович (1920—1986) — Герой Советского Союза.
 Терещенко, Вера Михайловна (1924—1942) — советская партизанка.
 
 Терещенко, Вячеслав Владимирович (род. 1977) — украинский футболист.

Г—К 
 Терещенко, Геннадий Фёдорович (1941—2010) — российский учёный-химик, академик РАН.
 Терещенко, Дмитрий Юрьевич (род. 1987) — украинский футболист.
 Терещенко, Екатерина Фёдоровна (1928—?) — работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Терещенко, Зинаида Филипповна (1912—2007) — работница Запорожского машиностроительного завода, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Терещенко, Константин Алексеевич (род. 1994) — российский автогонщик.
 Терещенко, Кузьма Кириллович (1883—1930) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.

М 
 Терещенко, Марк Степанович (1894—1982) — советский режиссёр театра и кино.

Н 
 Терещенко, Наталья Митрофановна (1908—1987) — учёный-филолог, специалист по самодийским языкам.
 Терещенко, Никола Артемьевич (1819—1903) — украинский предприниматель и благотворитель.

О 
 Терещенко, Олег Иванович (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Терещенко, Олесь Владимирович (1975—2018) — заслуженный журналист Украины.

П

С 
 Терещенко, Семён Артемьевич (1839—1893) — русский промышленник, директор Глуховского городского банка, владелец Глушковской суконной фабрики.
 
 Терещенко, Спиридон Васильевич (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Терещенко, Степан Петрович (1897—?) — советский партийный деятель.

Ф, Я 
 
 Терещенко, Яков Филимонович (1907—1975) — советский организатор химической промышленности, директор Кирово-Чепецкого химического завода.

Примечания

См. также 
 Терещенко (род) — о дворянском роде
 Самолёты Терещенко — общее название нескольких серий монопланов и бипланов, выпускавшихся в России в Авиационном заводе Терещенко.